

Хиби — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Хиби — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства